Мата — плетене солом'яне або очеретяне покривало, підстилка

 Мата Харі (1876-1917) — куртизанка і одна з найвідоміших шпигунок Першої світової війни
 Бхарат Мата — персоніфікація Індії, мати-Індія

 Віктор Санчес Мата (*1987) — іспанський футболіст
 Хуан Мата (*1988) — іспанський футболіст

Мата — парафія, муніципалітет Каштелу-Бранку

Мата — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Мата — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Мата — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта

Див. також 
 Бланзак-ле-Мата
 Бове-сюр-Мата
 Брі-су-Мата
 Кінтанілья-де-ла-Мата
 Ла-Мата (Толедо)
 Ла-Мата-де-Морелья
 Ла-Мата-де-Ледесма
 Ла-Мата-де-лос-Ольмос
 Мата-да-Раїня
 Мата-де-Алькантара
 Мата-де-Куельяр
 Мата-Уту
 Навальмораль-де-ла-Мата
 Пераледа-де-ла-Мата